Hendrik Jacobus Hamaker (1844-1911), Nederlands rechtsgeleerde
 Hugo Christiaan Hamaker (1905, Broek op Langedijk - 1993, Eindhoven), een Nederlands fysicus
 Karen M. Hamaker-Zondag (* 1952, Schiedam), een Nederlands astroloog